Прва лига Републике Српске у фудбалу 2007/08. је тринаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

Лига се као и у претходним сезонама састоји од 16 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају три најслабије пласиране екипе а у њу улазе три победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Центар, Југ). У случају да из Премијер лиге испадну два клуба из Републике Српске онда у другу лигу испадају последње четири екипе.

Бањалучки Борац је првак Републике Српске, чиме је обезбедио пласман у Премијер лигу Босне и Херцеговине. Из лиге су испали Рудар Угљевик и Јединство Црквина.

Клубови 
 Борац Бања Лука - испао из Премијер лиге
 Борац Шамац 
 БСК Нектар Бања Лука
 Дрина Зворник
 Дрина ХЕ Вишеград
 Фамос Војковићи
 Јединство Црквина - Првак Друге лиге Центар 
 Козара Градишка
 Љубић Прњавор
 Младост Гацко
 Пролетер Теслић - Првак Друге лиге Запад
 Радник Бијељина - испао из Премијер лиге
 Рудар Угљевик
 Слобода Нови Град
 Слога Добој
 Сутјеска Фоча - Првак Друге лиге Југ

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

 Утакмица последњег кола између ФК Младости и ФК Јединства регистрована је службеним резултатом 3-0 јер гости нису дошли на утакмицу. 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске
 Фудбалски савез Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2007/08.